«Antonio Velasco» - conjunto del nombre propio Antonio y el apellido Velasco - puede referirse a:

Personajes 
 Antonio Velasco Piña (1935-), escritor mexicano.
 Antonio Velasco Ramírez (1978-), jugador de fútbol americano español.
 Antonio Velasco Zazo (1884-1960), escritor español.